El topónimo Salto de Castro puede hacer referencia a:

 El Salto de Castro, obra de ingeniería hidroeléctrica construida en el curso del río Duero, en el municipio de Fonfría, provincia de Zamora, Castilla y León, España.
 El Salto de Castro, localidad del municipio de Fonfría, en la provincia de Zamora, comunidad autónoma de Castilla y León, España.